Cyptotrama — рід грибів родини Physalacriaceae. Назва вперше опублікована 1960 року.

Класифікація 
До роду Cyptotrama відносять 32 видів:

Примітки

Джерела 
 Singer, R. 1960. New genera of fungi. XI. A marasmioid agaric with bilateral trama. Lilloa. 30:375-379 - P.375

Роди грибів
Агарикоміцети